Enterokolitis oder Enterocolitis steht für:

 Nekrotisierende Enterokolitis
 Pseudomembranöse Enterokolitis; siehe Antibiotikaassoziierte Kolitis
 Enterocolitis regionalis; siehe Morbus Crohn
 Enterokolitis des Kaninchens